Полю́строво; на картах с конца XIX века и до 1940 года включительно — Палюстрово, (от  — болотистый) — исторический район Санкт-Петербурга на правом берегу Невы.

История 
Топоним фиксируется не позднее 1792 года на карте С.-Петербургской губернии.

Благодаря открытию источников железистых минеральных вод с начала XIX века район развивался как дачная местность. Территория принадлежала графу Кушелеву-Безбородко, который провёл здесь осушительные работы и устроил курорт.

ПОЛЮСТРОВА — деревня принадлежит Кушелеву Безбородку, Графу, число жителей по ревизии: 37 м. п., 43 ж. п. (1838 год)

ПОЛЮСТРОВО — деревня Графа Кушелева-Безбородко по просёлочной дороге, число дворов — 14, число душ — 17 (1856 год)

ПОЛЮСТРОВО — деревня владельческая в 1 версте от Невы, число дворов — 14, число жителей: 20 м. п., 18 ж. п.; Минеральные воды. (1862 год)

После пожара 1868 года курорт пришёл в запустение. Позднее, сборник Центрального статистического комитета описывал его так:

ПОЛЮСТРОВА — деревня бывшая владельческая, дворов — 36, жителей — 316; волостное правление (у черты Санкт-Петербурга). 
В 1½ версте — кожевенный завод. В 2½ верстах — фарфоровый завод. В 4 верстах — гвоздевой и чугунный заводы. В 5 верстах — пороховой завод. (1885 год).

Ближе к концу XIX века в связи с острым дефицитом жилья в столице в Полюстрове, как и в других пригородах, распространилась практики постройки дач, на которых горожане жили летом для экономии на дорогостоящей аренде квартир.

По состоянию на 1898 год население Полюстровского участка — включавшей деревню единицы дореволюционного административно-территориального деления Петербурга — колебалось от 10 тысяч человек зимой до 14 тысяч летом. Вплоть до реформы территориального устройства Петрограда, проведённой в марте 1917 года городской Думой, в ходе которой деление города на неравнозначные части было упразднено и на месте частей и участков были созданы районы, Полюстровский участок входил в группу так называемых пригородных участков, статус которых отличался от участков (районов), составлявших город, как таковой.

С конца 1930-х годов был начат промышленный выпуск минеральной воды «Полюстрово».

На территории района расположен муниципальный округ № 32 «Полюстрово».

Границы 

В соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга исторический квартал Полюстрово на севере ограничен проспектом Маршала Блюхера, на востоке по линии соединительной железной дороги до шоссе Революции, затем на юге по шоссе Революции до Пискарёвского проспекта и от него по Полюстровскому проспекту до соединения с проспектом Маршала Блюхера. Хотя эта область и затрагивает основную часть Полюстрова, она не включает в себя дачу Кушелева-Безбородко с участком Полюстровской набережной.

По другим определениям на западе ограничен Кондратьевским проспектом (в прошлом Безбородкинским), на востоке — Пискарёвским проспектом (ранее — проспектом Императора Петра Великого), на юге — Невой, на севере граничит с Пискарёвкой по Бестужевской улице.

См. также
 Полюстровский проспект

Примечания

Литература 
 Приамурский Г. Г. В Полюстрово на воды и развлечения.— СПб.: Белое и Чёрное, 1996. — 160 с.: ил. — (Дворцы и особняки Санкт-Петербурга).
 Резниковский В. Блеск и нищета Полюстрова.// Ленинградская панорама.— 1991.— № 9. — С. 25—26.

Ссылки 
 Официальный сайт Муниципального образования «Полюстрово» 

Калининский район (Санкт-Петербург)
Исторические районы Санкт-Петербурга
Населённые пункты по алфавиту